Rossetti är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christina Rossetti
 Dante Gabriel Rossetti 
 William Michael Rossetti
 Gabriele Rossetti (sportskytt)

Se även 

 Rosetti